Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1935.

Setzliste 
Als Titelverteidiger waren Hilde Sperling und Gottfried von Cramm an Nr. 1 gesetzt.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 Tennis und Golf, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen und des Deutschen Tennis-Bundes e.V., 12. Jahrgang (1935), Nr. 22–24

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1935